Чешский этап FIA WTCC 2010 — седьмой этап сезона 2010. Гоночный день проведён на трассе имени Масарика рядом с чешским городом Брно 1 августа.

В пятый раз WTCC посещает Чехию и приезжает на трассу имени Масарика.

Победы на этапе разделили два британца — Роберт Хафф и Энди Приоль.

События уик-энда

Квалификация 
Первый сегмент получился укороченным и довольно скомканным — виной всему стал Фабио Фабиани. Итальянец в неудачном месте разбил свой BMW, в результате чего судьи лишь за 10 минут до конца сессии сняли режим красных флагов.

Неразбериха последних минут принесла двух неожиданных неудачников — Приоль проиграл месту во втором сегменте чуть больше сотой секунды, а Монтейру — 2,5 десятых. Во второй сегмент прошёл единственный частник — Колин Тёркингтон, все тренировки державшийся в лидирующей группе.

Дуэт лидеров второго сегмента не изменился — Хафф завоевал первый в сезоне поул, а Тарквини смог всего на 0,007 опередить пилота BMW № 29.

Неудачно провёл отбор на стартовое поле лидер чемпионата — Иван Мюллер оказался лишь восьмым в Q2, ровно по середине квартета турбодизельных SEAT León 2.0 TDI. Лучшим новичком на старте стал Норберт Мицелис — венгр в третий раз в сезоне стартует шестым.

Вскоре после квалификации руководство чемпионата объявило, что BMW старой спецификации показывают слишком быстрые результаты для частного зачёта. В связи с этим гонщики, участвующие в этапах на этой технике отныне не смогут бороться в зачёте независимых пилотов. Первым попавшим под данное правило стал Колин Тёркингтон.

Первая гонка 
Старт прошёл спокойно — в лидирующей группе лишь Меню смог совершить обгон, опередив Августо Фарфуса.

Уже на первом круге случилась массовая авария — стычка между Бартом и Жене спровоцировала контакт между Поульсеном и Приолем. На трассе появилась машина безопасности.

С её уходом Мицелис пытается опередить провалившеося на рестарте Тёркингтона. После контакта в венгром Колин теряет скорость и на него налетает Иван Мюллер. Француз выбывает из борьбы с повреждённой подвеской, Норберт застревает в гравии; Тёркингтон (как и до этого Приоль) повреждает аэродинамический обвес и на нескольких следующих торможениях частично теряет элементы аэродинамики передней части машины. Колин, в итоге, смог сохранить достаточно высокое пятое место и до финиша оттормаживал более быстрых пилотов — самым активным из которых был Нюкьер. Позади пытался пробиться наверх Приоль — после нескольких неудачных попыток он всё же прошёл сначала датчанина, а потом и не особо сопротивлявшегося коллегу по BMW. Какое-то время державшийся седьмым Монтейру ближе к финишу пропустил Приоля и Поульсена (Кристиан хоть и выступал в частном зачёте, но использовал ту самую «устаревшую» облегчённую модификацию BMW). Пилот машины № 24 вообще стал обладателем впечатляющего прорыва по ходу заезда — после стартового разворота он был лишь 20-м, но преимущество техники и «стоппер» в лице Тёркингтона позволили ему пробиться к финишу на девятое место, которое после штрафа О`Янга стало восьмым.

Во главе пелотона Роберт Хафф так и доехал до первой в сезоне победы.

После финиша второй гонки результат О`Янга был пересмотрен — одну из его атак на Мотейру признали выходящей за рамки дозволенного правилами.

Вторая гонка 
Стартовавший с поула О`Янг быстро провалился в конец первой десятки. Пытавшийся было бороться с представителями заднеприводной техники Нюкьер смог доехать только до четвёртого поворота — вылет и сход. Пелотон возглавили два BMW — Тёркингтона и Приоля. Энди в начале второго круга вышел в лидеры и быстро создал такой отрыв, что его победа стала лишь делом времени. Тёркингтон же попал под атаки Тарквини. Правда итальянца хватило не надолго — после ошибки на четвёртом круге он пропустил вперёд Меню, а за два круга до финиша и вовсе сошёл из-за проблем с инжектором.

На последних кругах Фарфус пытался отнять у Хаффа четвёртое место, но британец выстоял.

В итоге Приоль одержал свою пятую в сезоне победу (и 50-ю для BMW в истории выступлений в WTCC), ещё больше подобравшись к итальяно-французскому дуэту лидеров чемпионата. Лидер сезона Иван Мюллер не набрал в Чехии ни единого зачётного балла.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 2:19.753

Гонка 1 

* Дэррил О`Янг наказан прибавлением времени к финишному результату и штрафу в 10 позиций на старте во время следующих двух гонок, согласно протоколу 9.

Стартовое поле гонки 2 

Хорди Жене и Том Коронель отправлены в конец стартовой решётки согласно судейским протоколам 5 и 6 (нарушение режима закрытого парка между гонками).Судейский протокол этапа FIA WTCC в Брно 2010 № 6

Гонка 2 

К времени Меди Беннани добавлено штрафное время за создание аварийной ситуации по ходу гонки (согласно судейскому протоколу № 10).

Общий зачёт после этапа

Личный зачёт

Кубок Конструкторов

Личный трофей частников

Командный трофей частников

Зачёт новичков

Примечания

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems

Чехия
Моторные виды спорта
Июль 2010 года
Август 2010 года
2010
Международные спортивные соревнования в Брно
События 1 августа